Уршу́ла Магдале́на Ма́лка (; род. 31 мая 1979, Плоцк, Польская Народная Республика) — актриса Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге. Имеет польское происхождение.

Биография 
Уршула Малка родилась 31 мая 1979 года в польском городе Плоцке. У неё есть старший брат и младшая сестра.

В 2002 году попыталась поступить в актёрскую школу в Варшаве, но в приёме документов ей было отказано из-за ограничения по возрасту.

«В Польше мне не удалось поступить в актёрскую школу. В Варшаве даже не приняли мои документы, потому что я была слишком старой. А ведь тогда мне было лишь 23 года…

… У меня уже нет Польши, а Россия всё ещё не моя. Есть моменты, особенно когда мне тяжело, что я злюсь на свою родину за то, что я вынуждена была уехать, потому что в Польше я не могла начать актёрскую карьеру. Сперва я была слишком старой, сейчас меня никто в Польше не знает. И иногда я огорчаюсь на Польшу за все свои российские неудачи».

В 2003 году «упаковала вещи и из небольшого польского города Остроленка приехала в Санкт-Петербург, чтобы попытать счастья на актёрских курсах у мастера Льва Додина».

В 2007 году окончила факультет актёрского искусства и режиссуры Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ) (руководитель курса — Лев Абрамович Додин), сразу после чего вошла в состав Молодой студии Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге под руководством Льва Додина, а в 2012 году приглашена в труппу этого театра, где служит по настоящее время.

Личная жизнь 
 Бывший муж — Данила Валерьевич Козловский (род. 3 мая 1985),  российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, заслуженный артист Российской Федерации (2018), актёр Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге под руководством Льва Додина. Уршула и Данила учились на одном курсе на факультете актёрского искусства и режиссуры СПбГАТИ (2003—2007). Поженились осенью 2008 года. Расстались в 2011 году. По состоянию на 29 апреля 2013 года официально брак не был расторгнут. Общих детей у пары нет.

Творчество

Роли в театре

Академический Малый драматический театр — Театр Европы (Санкт-Петербург) 
  (по настоящее время) — «Муму» по мотивам произведений Ивана Тургенева — Ксюшка
  (по настоящее время) — «Варшавская мелодия» по одноимённой пьесе Леонида Зорина — Гелена
  (по настоящее время) — «Дом Бернарды Альбы» по одноимённой пьесе Федерико Гарсиа Лорки — Адела, дочь Бернарды Альбы
  (по настоящее время) — «Бесплодные усилия любви» по одноимённой комедии Уильяма Шекспира — Жакнета, деревенская девушка
  — «Лорензаччо» Альфреда де Мюссе — маркиза Чибо
  (по настоящее время) — «Русалочка» по одноимённой сказке Ханса Кристиана Андерсена — Русалочка
  (по настоящее время) — «Все дни, все ночи» по пьесе шведской писательницы Маргареты Гарпе — Йонна, дочь Кристы и Мартина
  (по настоящее время) — «Наш класс» по пьесе Тадеуша Слободзянека — Зоська
  (по настоящее время) — «Братья и сёстры. Версия 2015» по одноимённому роману Фёдора Абрамова — Анисья, жена Тимофея Лобанова

Фильмография

Роли в кино 
  — «Григорий Р.» — Занотти
  — «Под электрическими облаками» — Анжелика фон Геринг, жена Бориса
  — «Блуждающие» — София (главная роль)
  — «Грозный» — Магдалена 
  — «Фандорин. Азазель» — Анна, императрица, жена Николая III

Дублирование 
 2013 — «Эффект колибри» («Hummingbird»; Великобритания) — сестра Кристина (роль Агаты Бузек)

Награды 
 2008 — номинация «Лучшая женская роль» на высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» в категории «Драматические театры» — за роль Гели в спектакле «Варшавская мелодия» по одноимённой пьесе Леонида Зорина в постановке Льва Додина на сцене Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге.

Примечания

Ссылки 
 
 Малка Уршула Магдалена. Фильмография актрисы. // ruskino.ru

Выпускники Российского государственного института сценических искусств